Příjmení Hendrix nese více osobností:

 Arthur Hendrix (1912–1988) – americký tenista
 Jimi Hendrix (1942–1970) – americký kytarista
 Leon Hendrix (* 1948) – americký kytarista, bratr Jimiho Hendrixe
 David Hendrix (* 1972) – americký fotbalista

Související články 
 Hendricks